Браунинг () — компания-производитель оружия.
 Стрелковое оружие 
 Пулемёт Браунинга:
 Браунинг M1917 — станковый пулемёт
 Браунинг M1918 — лёгкий ручной пулемёт
 Браунинг M1919 — упрощённая версия пулемёта M1917
 Браунинг М1921 — первый крупнокалиберный пулемёт
 Браунинг M2 — крупнокалиберный пулемёт
 Пистолет Браунинга:
 Браунинг M1900
 Браунинг М1906
 Браунинг M1903
 Браунинг Хай Пауэр
 Браунинг Ауто-5 — самозарядное ружьё
 Патроны 
 6,35×15 мм Браунинг
 7,65×17 мм Браунинг
 9×17 мм Браунинг
 12,7×99 мм Браунинг